Le nom de « Dortoir des grandes » peut désigner deux films :

 Dortoir des grandes, un drame français de Henri Decoin sorti en 1953.
 Dortoir des grandes, film érotique de Pierre Unia sorti en 1984.

Homonymie de titre